Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Yosomulyo (Metro Pusat), een plaats in het regentschap Metro in de provincie Lampung
 Yosomulyo (Gambiran), een plaats in het regentschap Banyuwangi in de provincie Oost-Java